Sainte-Cécile (Indre), municipi al departament d'Indre (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Sainte-Cécile (Manche), municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Sainte-Cécile (Saona i Loira), municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Sainte-Cécile (Vendée), municipi al departament de Vendée (regió de País del Loira, França)
 Sainte-Cécile-d'Andorge, municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Sainte-Cécile-du-Cayrou, municipi al departament del Tarn (regió d'Occitània, França)
 Sainte Cécile de Cos, església del poble desaparegut de Cos, a l'actual terme del Tec, a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord)
 Sainte-Cécile-les-Vignes, municipi al departament de Vauclusa (regió de Provença-Alps-Costa Blava, França)
 Catedral Sainte-Cécile, església col·legiata a la ciutat d'Albi